Gononemertes är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Bergendal 1900. Enligt Catalogue of Life ingår Gononemertes i familjen Prosorhochmidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Gononemertes